Лунд () — топонімічне прізвище шведського або англійського походження. Загальний у всіх північногерманських мовах іменник lund означає «гай».

Відомі люди
 Ева Лунд (, уроджена Ерікссон, ;  1971) — шведська керлінгістка, дворазова олімпійська чемпіонка (2006, 2010).
 Марко Лунд (;  1996) — данський футболіст, центральний захисник.
 Пентті Лунд (; 1925—2013) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Петер Вільгельм Лунд (; 1801—1880) — данський фізик, ботанік, зоолог і палеонтолог.

Див. також 
 Лунн

Примітки